Csehország
 Vrbová, Nebanice településrésze a Chebi járásban
 Szlovákia
 Vágfüzes (szlovákul Vrbová nad Váhom), község a Nyitrai kerület Komáromi járásában